Campbell Island steht für
 Campbell Island (British Columbia), Kanada
 Campbell Island, Neuseeland
 Campbell Island (Western Australia)